Józseffalva, falu Horvátországban, Eszék-Baranya megyében
 Józseffalva, falu Romániában, Bukovinában, Suceava megyében
 Józseffalva, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tiszacsermely ideiglenes neve 1948-ban
 Józseffalva, Torontáljózseffalva korábbi neve
 Újjózseffalva neve 1910-ig